L30 — это 120 мм нарезная танковая пушка, используемая в Британской армии и Сухопутных войсках Омана. Её устанавливают в башне основного боевого танка Челленджер 2. Это дальнейшее развитие нарезной танковой пушки L11, разработанной компанией Royal Ordnance.

Вооружение Челленджера 
Целью проекта «Вооружение Челленджера» (англ. Challenger Armament или CHARM) было создание нового основного вооружения танка Челленджер 2, обратно совместимого с вооружением танка Челленджер 1. Он состоял из трёх частей: орудия, разработанного Ноттингемским подразделением Royal Ordnance, бронебойного подкалиберного снаряда из обеднённого урана и метательного заряда для него.

По завершении проекта экспериментальная пушка EXP 32M1 была переименована в XL30E3 и, в 1989 году, принята на вооружение под индексом L30.

Устройство 

Ствол длиной 55 калибров изготовлен из стали, полученной методом электрошлакового переплава (ЭШП). Ствол и зарядная камора хромированы, что повышает ресурс ствола до 500 выстрелов.

Затворный механизм состоит из двух блоков. Первый вертикально скользящий блок содержит обтюрационное кольцо (используется потому, что метательные заряды хранятся в сгораемых гильзах или мешках) и при стрельбе запирается вторым блоком. При опускании второго блока первый освобождается, позволяя открыть затвор.

Боеприпасы 

Боеприпасы, которые пользовались ранее, либо используются на текущий момент:
 БОПС L23. Монолитный удлинённый бронебойный снаряд типа БОПС с активной частью из вольфрамового сплава. Используется вместе с метательным зарядом в сгораемой гильзе L8, может также использоваться с модернизированным метательным зарядом L14. Начальная скорость снаряда 1534 м/с.  Использовался в Войне в Персидском заливе, на данный момент предположительно снят с вооружения.
 БОПС L26 (CHARM 1). Удлинёный бронебойный снаряд из обеднённого урана, используется вместе с метательными зарядами в сгораемой гильзе L14A1 или L14A2.
 БОПС L27A1 (CHARM 3). Также изготовлен из обеднённого урана, но имеет большее отношение длины к диаметру и считается «гораздо более эффективным». Используется вместе с метательным зарядом в сгораемой гильзе L16A1.

 БОПС L28A1. Новейший подкалиберный снаряд типа БОПС. Активная часть выполнена из обеднённого урана, и характеризуется ещё большим отношением длины к диаметру.
 Учебный снаряд CHARM 3 (C3TR). Так как боеприпасы из обеднённого урана используются только в военное время, на учениях используют вольфрамовые подкалиберные снаряды. Из-за протестов против использования обеднённого урана в военных целях, на базе этого учебного снаряда разработали боевой снаряд под индексом L28.
 DS/T Prac L20A1. Относительно дешёвый учебный бронебойный подкалиберный снаряд из стали с наконечником из лёгкого сплава. Хотя он более лёгкий, его траектория на дистанции до 2000 м совпадает с траекторией снаряда L23. Использование таких снарядов продлевает срок службы ствола.
 Бронебойно-фугасный снаряд L31. Стандартный бронебойно-фугасный снаряд с хорошей бронепробиваемостью, также эффективный против зданий и сооружений. Для стрельбы снарядом L31 используется мешочный метательный заряд L3. Начальная скорость снаряда 670 м/с.
 Практический снаряд L32A6. Учебный снаряд, траектория которого совпадает с траекторией L31. Вместо взрывчатки заполнен инертной смесью сульфата кальция и касторового масла, на нём установлен штатный взрыватель и проблесковый маячок для облегчения поиска.
 Фосфорный дымовой снаряд L34. Баллистическая траектория аналогична бронебойно-фугасному снаряду L31. Имеет такие же размеры, но во избежание путаницы имеет другую цветовую маркировку.

Операторы

Текущие операторы

Аналоги других стран, существовавшие в тот же период времени 
 GIAT CN120-26/52 Французская гладкоствольная пушка.
 120-мм танковая пушка Rheinmetall Немецкая гладкоствольная пушка.
 IMI 120 mm gun Израильская гладкоствольная пушка.
 125-мм танковая пушка 2А46 Российская гладкоствольная пушка.

См. также 

 MBT-80

Примечания 

Танковые орудия Великобритании
Артиллерия калибра 120 мм